Lübeck
 Lubeck (Virgínia Ocidental)

Outros 
 5108 Lubeck

Desambiguações de topônimos